LSK Kvinner Fotballklubb er en norsk fodboldklub for kvinder i Norge, hjemmehørende i Lillestrøm.

Klubbens førstehold afvikler sine hjemmebanekampe i den indendørs arena LSK-Hallen i Lillestrøm, hvor dets hold spiller i sorte bukser og gule trøjer.

Resultater 
Toppserien
Vinder (7): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Sølv (5): 1992, 1995, 2005, 2008, 2013

 Norgesmesterskapet i fotball for kvinner
Vinder (6): 1992, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
Finalist (3): 2005, 2008, 2009

UEFA-turneringer
 Kvartfinale ved UEFA Women's Champions League: 2018–19

Nylig historie 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sæson
!
! Pos.
! Pl.
! V
! U
! T
! M+
! M-
! P
!Pokal
!Noter
|-
|2005
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|18||align=right|12||align=right|3||align=right|3
|align=right|44||align=right|22||align=right|39
|bgcolor=silver|Finale
|
|-
|2006
|TS
|align=right |4
|align=right|18||align=right|12||align=right|2||align=right|4
|align=right|46||align=right|25||align=right|38
||Kvartfinale
|
|-
|2007
|TS
|align=right |5
|align=right|22||align=right|10||align=right|6||align=right|6
|align=right|37||align=right|29||align=right|36
||Kvartfinale
|
|-
|2008
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|14||align=right|4||align=right|4
|align=right|44||align=right|22||align=right|46
|bgcolor=silver|Finale
|
|-
|2009
|TS
|align=right |4
|align=right|22||align=right|11||align=right|3||align=right|8
|align=right|48||align=right|31||align=right|36
|bgcolor=silver|Finale
|
|-
|2010
|TS
|align=right |6
|align=right|22||align=right|11||align=right|3||align=right|8
|align=right|42||align=right|32||align=right|36
|Semifinale
|
|-
|2011
|TS
|align=right |5
|align=right|22||align=right|13||align=right|1||align=right|8
|align=right|47||align=right|42||align=right|40
|Kvartfinale
|
|-
|2012
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|22||align=right|18||align=right|2||align=right|2
|align=right|66||align=right|17||align=right|56
|Kvartfinale
|
|-
|2013
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|15||align=right|4||align=right|3
|align=right|51||align=right|18||align=right|49
|Semifinale
|
|-
|2014
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|22||align=right|18||align=right|3||align=right|1
|align=right|64||align=right|14||align=right|57
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2015
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|22||align=right|18||align=right|2||align=right|2
|align=right|58||align=right|16||align=right|56
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2016
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|22||align=right|19||align=right|3||align=right|0
|align=right|88||align=right|10||align=right|60
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2017
|TS
|align=right bgcolor=gold | 1
|align=right | 22 || align=right | 19 || align=right | 2 || align=right | 1
|align=right | 68 || align=right | 18 || align=right | 59
|semifinale
|
|-
|2018
|TS
|align=right bgcolor=gold | 1
|align=right | 22 || align=right | 20 || align=right | 1 || align=right | 1
|align=right | 71 || align=right | 15 || align=right | 61
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2019 
|TS
|align=right bgcolor=gold | 1
|align=right | 22 || align=right | 15 || align=right | 5 || align=right | 2
|align=right | 51 || align=right | 18 || align=right | 50
|bgcolor=gold|Vinder
|
|}

Aktuel trup

Deltagelse i Europæiske turneringer 
UEFA Women's Champions League:
 2009–10: Kvalifkationsrunde (som Team Strommen)
 2013–14: Sekstendedelsfinaler
 2015–16: Ottendedelsfinaler
 2016–17: Sekstendedelsfinaler
 2018–19: Kvartfinale
 2019–20: Kvalifkationsrunde

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Kvindefodboldklubber i Norge